|-
| 31901 - ||  || 12 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31902 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31903 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31904 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31905 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31906 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31907 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31908 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31909 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31910 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31911 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31912 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31913 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31914 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31915 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31916 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31917 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31918 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31919 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31920 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31921 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31922 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31923 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31924 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31925 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31926 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31927 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31928 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31929 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31930 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31931 Sipiera ||  || 10 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 31932 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31933 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31934 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31935 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31936 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31937 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31938 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31939 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31940 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31941 - ||  || 13 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31942 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31943 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31944 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31945 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31946 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31947 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31948 - ||  || 2 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31949 - ||  || 5 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31950 - ||  || 6 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31951 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31952 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31953 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31954 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31955 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31956 Wald ||  || 13 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 31957 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31958 - ||  || 8 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31959 - ||  || 12 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31960 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31961 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31962 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31963 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31964 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31965 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31966 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31967 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31968 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31969 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31970 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31971 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31972 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31973 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31974 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31975 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31976 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31977 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31978 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31979 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31980 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31981 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31982 Johnwallis ||  || 30 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 31983 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31984 - ||  || 25 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 31985 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31986 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31987 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31988 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31989 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31990 - ||  || 26 aprilie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 31991 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31992 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31993 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31994 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31995 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31996 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 31997 - ||  || 29 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31998 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31999 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32000 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-